Циндао (англ. Qingdao, кит. трад. 青島, упр. 青岛, пиньинь Qīngdǎo, буквально: «сине-зелёный остров») — местный диалект в Циндао и близлежащих городах в провинции Шаньдун, Китай. Часто характеризующийся, как требующий «толстый язык», диалект Циндао добавляет звук a /θ/ («th») к Мандаринскому ʂ/ («sh»), /ɕ/ («x»), and /s/ («s»). Это также стирает множество тонов Мандаринского языка.

Основное, хотя не универсальное правило для перевода путунхуа на диалект Циндао в системе пьининь это то, что первый тон Мандаринского становится 3 в Циндао, 2 — 4, 3-1 и 4 тон остается четвертым. Первый тон Циндао также произносится протяжно (тоны пьининя: 1ˉ 2ˊ 3ˇ 4ˋ).

Существуют другие фонетические изменения от Мандаринского к диалекту Циндао:

 «gá •la» (蛤蜊), острое местное блюдо из мидий, известно в Мандаринском как «gé •li»
 «hā pì jiū» (喝啤酒), пить пиво.
 «bài dào •dao» (别叨叨), означающее «не нужно больше говорить», но лучше понимаемое как «заткнись». Буквально переводится как «не продолжай болтать».
 "Zhei Ba (窄巴), широкий (窄 на диалекте Циндао произносится как Zhei, отличное от Zhai на путунхуа).
 "Biao (彪)/ Chao (嘲)/ Ban Xian (半仙)/ Yu (愚), глупый.

Почти все носители Циндао могут понять Мандаринский, но они часто будут отвечать на диалекте, не осознавая, что они это делают. Диалект Циндао не обязательно стандартизирован по всему Циндао. Различные соседи, от Чжаньшань до Синьдзячжуан и Майдао будут иметь свои собственные вариации.

Слова городского диалекта Циндао возникли между 1940-ми и 1960-ми. Он медленно развивал свой собственный сленг на протяжении многих лет.

Китайские языки и диалекты
Языки Китая